HŠD
 kratica za hrvatsko športsko društvo
 kratica za Hrvatsko šumarsko društvo
 kratica za Hrvatsko-švedsko društvo

Kratice